Chaturaphak Phiman (în ) este un district (Amphoe) din provincia Roi Et, Thailanda, cu o populație de 81.749 de locuitori și o suprafață de 522,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 146 de sate (muban).

Amphoe în provincia Roi Et